Le nom Steven Finn est porté par les personnes suivantes :

 Steven Finn (hockey sur glace) (1966-), ancien joueur de la Ligue nationale de hockey ;
 Steven Finn (cricket), joueur du Middlesex County Cricket Club et international en Test cricket.

Voir aussi